Christiane F. kan avse:

Christiane F. – pseudonym för den tyska skådespelerskan och sångerskan Christiane Vera Felscherinow
Christiane F. – originaltitel på boken Christiane F. / Vi barn från Bahnhof Zoo
Christiane F. – originaltitel på filmen Christiane F. / Vi barn från Bahnhof Zoo (film)
Christiane F. – filmmusik till den ovannämnda filmen, se Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (soundtrack)